

Gminy w USA 
 East (ang. East Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 East (ang. East Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll

Inne 
 EAST – Program Pomocy Europejskiej w Dziedzinie Nauki i Technologii
 EAST – chiński eksperymentalny reaktor fuzyjny
 East – węgierska grupa muzyczna